Gorschkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Georgijewitsch Gorschkow (* 1967), russischer Wasserballspieler
 Juri Alexandrowitsch Gorschkow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Michail Konstantinowitsch Gorschkow (* 1950), russischer Soziologe
 Sergei Georgijewitsch Gorschkow (1910–1988), sowjetischer Flottenadmiral
 Sergei Iljitsch Gorschkow (1902–1993), sowjetischer Generalleutnant
 Wassili Gennadjewitsch Gorschkow (* 1977), russischer Stabhochspringer 
 Wladislaw Gorschkow (* 2001), russischer E-Sportler

Gorshkov steht für:
 (2723) Gorshkov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.